Mumssen ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Mumssen (1871–1935), deutscher Politiker
 Jacob Mumssen (1737–1819), deutscher Arzt und Schriftsteller